La competizione della tiro al piattello a squadre  di tiro a segno ai Giochi della VIII Olimpiade si tenne dal 6 al 7 luglio 1924 allo Stand de tir de Versailles a Versailles.

Risultati
Massimo 6 concorrenti per nazione. 100 piattelli per ciascun concorrente. Erano validi i migliori quattro punteggi.

I risultati dello spareggio sono sconosciuti

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Tiro al piattello a squadre